Hervás steht für:

 Hervás (Cáceres), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cáceres
 Comarca Hervás, eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres

Hervás ist der Familienname folgender Personen:

 Ciriaco Sancha y Hervás (1833–1909), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo und Primas von Spanien
 Lorenzo Hervás y Panduro (1735–1809), spanischer Jesuit und Sprachgenie
 Manu Hervás (* 1986), spanischer Fußballspieler